АЭС Хантерстон:
 АЭС Хантерстон А — закрытая атомная электростанция в Северном Эйршире, Шотландия
 АЭС Хантерстон B — атомная электрическая станция в Северном Эйршире, Шотландия.